Bundesgesetz bezeichnet:
 Bundesgesetz (Deutschland)
 Bundesgesetz (Österreich)
 Bundesgesetz (Russland)
 Bundesgesetz (Schweiz)
 Bundesgesetz (Vereinigte Staaten)

Siehe auch:
 Bundesstaat (föderaler Staat)